AEX index (производное от ) является важнейшим фондовым индексом Нидерландов. Индекс охватывает 25 крупнейших нидерландских компаний, акции которых торгуются на бирже Euronext Amsterdam. Список компаний пересматривается два раза в год — в марте и сентябре. AEX вычисляется как среднее арифметическое взвешенное по капитализации значение цен акций, при этом капитализация учитывается пропорционально количеству акций, находящихся в свободном обращении.

Впервые индекс был опубликован в 3 января 1983 года под названием European Options Exchange (EOE) и включал 13 компаний: ABN, Ahold, Akzo, Amro, Gist-Brocades, Heineken, Hoogovens, KLM, Royal Dutch, Nationale Nederlanden, Philips, Unilever, Nedlloyd.

Структура 
По состоянию на конец 2021 года в индексную корзину входили:

Примечания

Ссылки 
 Индекс AEX на официальной странице Euronext  

Европейские фондовые индексы
Экономика Нидерландов